Bungartz ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Bungartz (* 1960), deutscher Journalist, Fernsehmoderator und Redakteur (NDR)
 Everhard Bungartz (1900–1984), deutscher Unternehmer
 Hans-Joachim Bungartz (* 1963), deutscher Informatiker 
 Jean Bungartz (1854–1934), deutscher Maler und Autor

Siehe auch:
 Bungartz & Co., eine von Everhard Bungartz gegründete Firma
 Bongartz